Mädchen, Mädchen ist der Titel folgender Filme:

 Mädchen, Mädchen (1967), deutscher Spielfilm
 Mädchen, Mädchen (2001), deutscher Spielfilm
 Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe, deutscher Spielfilm (2004)